Volkspartei steht für:

 Volkspartei (Parteityp), Parteityp in der deutschen Politikwissenschaft

Volkspartei ist der Name folgender Parteien: 

 Chrëschtlech Sozial Vollekspartei (CSV), Partei in Luxemburg
 Österreichische Volkspartei (ÖVP), Partei in Österreich
 Schweizerische Volkspartei (SVP Schweiz), Partei in der Schweiz
 Südtiroler Volkspartei, Regionalpartei in Südtirol

ehemalige Parteien:
 Bayerische Volkspartei (BVP), 1919–1933, bayerische Schwesterpartei der Deutschen Zentrumspartei in der Weimarer Republik
 Christlichdemokratische Volkspartei (CVP Schweiz), ehemalige Partei in der Schweiz, 2021 in der neuen Partei Die Mitte aufgegangen
 Christliche Volkspartei (Weimarer Zeit) (CVP), zeitweilige Bezeichnung der Zentrumspartei ab 1919
 Christliche Volkspartei (1956–1957) (CVP), 1956/1957, eine regionale Partei des Saarlands
 Christliche Volkspartei (1965–1970) (CVP), 1965–1970, eine regionale Partei des Saarlands
 Demokratische Volkspartei (DVP), Zusatzbezeichnung der FDP in Baden-Württemberg
 Deutsche Volkspartei (Deutsches Kaiserreich) (DtVP), auch Süddeutsche Volkspartei, 1868–1910
 Deutsche Volkspartei (Österreich), 1896–1907, deutschnationale Partei in Österreich-Ungarn
 Deutsche Volkspartei (DVP), 1918–1933, nationalliberale Partei in der Weimarer Republik
 Deutsche Volkspartei (Polen) (DVP), 1918–1919, Partei der deutschen Minderheit in Polen
 Deutsche Volkspartei (Rumänien) (DP), 1919–1938, Partei der deutschen Minderheit in Rumänien
 Deutschnationale Volkspartei (DNVP), 1919–1933, national-konservative, monarchistische Partei in der Weimarer Republik
 Deutsch-Saarländische Volkspartei (DSVP), 1924–1933, Partei des bürgerlichen Lagers im Saargebiet
 Deutsche Volkspartei (Saarland) (DV), 1952–1955, Partei im autonomen Saarland
 Gesamtdeutsche Volkspartei (GVP), 1952–1957, neutralistische Partei 
 Katholische Volkspartei (Österreich), 1895–1907, Partei in Österreich-Ungarn
 Konservative Volkspartei (KVP), 1930–1933, Abspaltung der DNVP
 Saarländische Volkspartei (SVP), 1960–1965/1970, eine regionale Partei des Saarlands
 Sächsische Volkspartei, 1866–1869, linksliberale, radikaldemokratische Partei mit sozialistischen Ansätzen im Norddeutschen Bund
 Volkspartei (Bulgarien), (VP), 1894–1920, eine Partei in Bulgarien
 Volkspartei (Ostrumelien), (VP), 1879–1894, national-konservative, Partei in der osmanische Provinz Ostrumelien und in Bulgarien
 Volkspartei (Siam) Khana Ratsadon, ehemalige Partei in Siam (heute Thailand)

Siehe auch:

 Flokkur fólksins, isländische Partei, deren Name als Volkspartei übersetzt werden kann
 People’s Party (englisch)
 Partido Popular (spanisch, portugiesisch)